Muodosjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Muodosjärvi (Pajala socken, Norrbotten, 755868-181786), sjö i Pajala kommun,  (38,8 ha)
Muodosjärvi (Pajala socken, Norrbotten, 756433-181374), sjö i Pajala kommun,  (55,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn